Jaruga — oblik reljefa u Geomorfologiji

Hrvatska:
 Jaruga (rijeka), ponornica u Stajničkom polju
 Banova Jaruga, naselje u okviru grada Kutine, u Sisačko-moslavačkoj županiji
 Hidroelektrana Jaruga, druga najstarija hidroelektrana u svijetu i prva u Europi, na rijeci Krki

BiH:
 Jaruga (Livanjsko polje), ponornica u Livanjskom polju
 Jaruga (Bosansko Grahovo, BiH), naselje u općini Bosansko Grahovo